«Мастер тай-цзи» (, Китай — США, 2013) — фильм о боевых искусствах, снятый Киану Ривзом. Мировая премьера состоялась 5 июля 2013 года.

Сюжет 
Молодой и перспективный мастер тай-цзи по имени Чен Ли Ху решает начать свою карьеру в подпольном бойцовском клубе. Там он встречает человека, который со временем получает большее влияние на молодого бойца. Чен не подозревает, что этот человек собирается использовать его в своих интересах…

В ролях

Создание 
Съёмки фильма проходили в Гонконге и Пекине. По словам Киану Ривза, он провёл более 105 дней в этих двух городах.

На роль начинающего мастера боевых искусств Чена Ли Ху был выбран актёр и каскадёр Тайгер Ху Чен, ранее работавший с Ривзом в серии фильмов «Матрица».

Продюсер Лемор Сиван, также работавший с Ривзом в таких фильмах как «Частная жизнь Пиппы Ли» и «Криминальная фишка от Генри», заметил, что процесс создания «Мастера Тай-цзи» был достаточно сложным и многоплановым. Оценивая работу съёмочной группы, Сиван положительно отозвался о работе Ривза как режиссёра. Также он добавил, что показ фильма в Китае будет обеспечивать компания China Film Group.

Согласно данным канадской компании IMAX Corporation, премьерный показ фильма состоялся в Китае 5 июля 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Мастер тай-цзи на сайте Internet Movie Database

Фильмы на кантонском языке
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы на английском языке
Фильмы Universal Pictures
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Китая
Фильмы-боевики 2013 года
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Китая 2013 года